Pterapherapteryx approximata är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1950. Pterapherapteryx approximata ingår i släktet Pterapherapteryx och familjen mätare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Mätare
approximata